Schwedenkreuz bezeichnet

 ein Flur- oder Wegekreuz aus Stein, üblicherweise bezieht es sich auf den Dreißigjährigen Krieg
 in engerem Sinn jene Bildstöcke, die – gemäß einem Patent Kaiser Ferdinands III. – zur Erinnerung an den Westfälischen Frieden errichtet wurden
 einen Streckenabschnitt der Nürburgring Nordschleife, nach einem dort befindlichen Kreuz benannt